Копановка — название населённых пунктов:

 Копановка — село в Енотаевском районе Астраханской области России.
 Копановка — село в Хорошевском районе Житомирской области Украины.